Aitor Sanz (1984) – calciatore spagnolo
 Alejandro Sanz (1968) – cantautore spagnolo
 Álvaro Sanz (1998) – cestista spagnolo
 Ángel Sanz Briz (1910-1980) – diplomatico spagnolo
 Antonio Díaz-Miguel Sanz (1933-2000) – cestista allenatore spagnolo 
 Benito Sanz y Forés (1828-1895) – cardinale cattolico spagnolo
 Enrique Sanz (1989) – ciclista spagnolo
 Ernesto Sanz (1956) – politico argentino
 Fernand Sanz (1881-1925) – pistard e pugile francese
 Fernando Sanz (1974) – calciatore spagnolo
 Gaspar Sanz (1640-1710) – presbitero spagnolo
 Giovanni Antonio Sanz (1702-1791) – scultore italiano
 Henri Sanz (1963) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
 Horatio Sanz (1969) – comico statunitense di origine cilena
 Jacobo Sanz Ovejero (1983) – calciatore spagnolo
 Jesús Sanz Montes (1955) – arcivescovo cattolico spagnolo
 Jorge Sanz Rodríguez (1993) – cestista spagnolo
 José Sanz de Villaragut (1633-1698) – vescovo cattolico spagnolo
 Julián Sanz del Río (1814-1869) – filosofo, giurista e pedagogo spagnolo
 Laia Sanz (1985) – pilota motociclistica spagnola 
 Lorenzo Sanz (1943-2020) – imprenditore spagnolo 
 Luis Javier García Sanz (1978) – calciatore spagnolo
 Marc Jornet Sanz (1994) – calciatore spagnolo
 Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1888) – giurista e archeologo spagnolo
 Marta Sanz (1967) – scrittrice spagnola
 Neus Sanz (1973) – attrice spagnola
 Pablo Sanz (1973) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore spagnolo
 Pascual Sanz (1963) – allenatore di calcio spagnolo